DNF, akronymet kan have flere betydninger.

 Danmarks Nationale Front – nationalistisk gruppe på den yderste højrefløj.
 Dansk Naturvidenskabsformidling – organisation til fremme af interessen for naturvidenskab.
 Did Not Finish – Sportsudøver der ikke gennemfører.